Sir Matthew Christopher Bourne OBE (* 13. Januar 1960 in Hackney, London) ist ein britischer Choreograf.

Bourne war schon als Jugendlicher Autogrammjäger im Londoner Westend und verließ 1978 die Schule, um bei der BBC, eine Theateragentur und das National Theatre in kleinen Jobs  zu arbeiten. Er hatte nie Tanzunterricht, leitete aber schon als Teenager Amateur-Tanztheater-Aufführungen. Ab 1982 studierte er Tanztheater am Laban Centre for Movement and Dance in Deptfort im Südosten Londons mit dem Bachelor-Abschluss 1986. Im letzten Jahr seines Studiums tanzte er mit der  Laban Centre's Transitions Dance Company. Nach dem Abschluss gründete er mit Emma Gladstone und David Massingham das Tanzensemble Adventures in Motion Pictures (AMP), deren einziger künstlerischer Leiter er 1991 wurde. 2002 gründete er das Ensemble New Adventures. Er lebt in London (Islington) und Brighton.

Er war mit AMP einer der populärsten und gefeiertsten Choreographen in Großbritannien. Zu den Inszenierungen gehörten:  Spitfire, The Infernal Galop, Town and Country, Deadly Serious, Nussknacker, Highland Fling, Edward Scissorhands, Schwanensee (eines seiner größten Erfolge, mit weltweiten Tournee-Aufführungen), Cinderella und The Car Man. 2002 gründete er sein Ensemble New Adventures, die gleich mit Play without words, die den Laurence Olivier Award erhielten. 2002 hatte er mit seiner Nussknacker-Inszenierung am Sadler’s Wells Theatre großen Erfolg (sie wurde für die BBC aufgezeichnet und ging auf Welttournee). 2005 folgte seine sehr erfolgreiche Version von Edward Scissorhands nach dem Film von Tim Burton. 2008 führte er Dorian Gray als Ballett auf dem Edinburgh Festival auf.

Er choreographierte auch für Musicals (sowohl im West End als auch am Broadway), darunter Olivier! (Cameron Mackintosh, 1993 und in einer Neuinszenierung 2008 mit Rowan Atkinson), My Fair Lady, South Pacific und Mary Poppins. 

2003 erhielt er den Hamburger Shakespeare-Preis. Er ist OBE (2001). 1999 erhielt er den Tony Award für Schwanensee (zweimal, für Choreographie und Musical-Regie, im selben Jahr auch den Drama Desk Award für Schwanensee) und 1999 den Laurence Olivier Award für Schwanensee (Swan Lake, mit der Musik von Tschaikowski, statt Ballerinen von männlichen Tänzern aufgeführt, die TV Verfilmung erhielt auch eine Emmy-Nominierung), 2002 für My Fair Lady, 2003 für Play Without Words und 2005 für Mary Poppins (mit Stephen Mear). Er ist mehrfacher Ehrendoktor, zuletzt erhielt er diese Auszeichnung am 5. Juli 2016 von der Fakultät für Tanz des Royal Conservatoire of Scotland, gemeinsam mit David Tennant (Schauspiel) und Ralph Kirshbaum (Musik).

Auszeichnungen 
 Ehrendoktorwürden, Fellowships, Companionships, Staatliche Auszeichnungen
 1997: Honorary Fellow des Laban Centre (London, England)
 2001: Ernennung zum Officer of the Order of the British Empire – Services to Dance → Namenszusatz „OBE“
 2007: Honorary Doctorate der De Montfort University (Leicester, England)
 2010: Honorary Doctorate der Plymouth University (Plymouth, England)
 2011: Honorary Doctorate der Kingston University (Kingston upon Thames, England)
 2011: Honorary Doctorate der University of Roehampton (London, England)
 2011: Companion des Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance (London, England)
 2012: Companion des LIPA (Liverpool, England) – überreicht durch Sir Paul McCartney
 2016: Ritterschlag – Services To Dance – New Years Honours → Anrede „Sir“
 2016: Queen Elizabeth II Coronation (QEII) Award in recognition of outstanding services to the art of ballet
 2016: Honorary Doctorate des Royal Conservatoire of Scotland (Glasgow, Schottland)

 Laurence Olivier Award
 1996: Best New Dance Production – Swan Lake – gewonnen
 2000: Outstanding Achievement in Dance – The Car Man – nominiert
 2003: Best Theatre Choreographer – Play Without Words – gewonnen
 2005: Best Original Choreography – Mary Poppins – gewonnen
 2010: Best Theatre Choreography – Oliver! – nominiert
 2017: Best Theatre Choreographer – The Red Shoes – gewonnen

 Tony Award
 1999: Best Choreography – Swan Lake – gewonnen
 1999: Best Direction of a Musical – Swan Lake – gewonnen
 2007: Best Choreography – Mary Poppins – nominiert

 Drama Desk Award
 1999: Outstanding Director of a Musical – Swan Lake – gewonnen
 1999: Outstanding Choreography – Swan Lake – gewonnen
 2005: Outstanding Director of a Musical – Play Without Words – nominiert
 2005: Outstanding Choreography – Play Without Words – nominiert
 2007: Drama Desk Award Unique Theatrical Experience – Edward Scissorhands – gewonnen
 2007: Outstanding Choreography – Edward Scissorhands – nominiert
 2007: Outstanding Choreography – Mary Poppins – nominiert

 National Dance Awards
 2013: De Valois Award für Outstanding Achievement – gewonnen
 2017: Best Modern Choreography für The Red Shoes – nominiert

 Weitere
 1996: Time Out Special Award – gewonnen
 1996: Southbank Show Award – gewonnen
 1999: Astaire Award – Special Award for Direction, Choreography and Concept of Swan Lake – gewonnen
 2000: Evening Standard Award – Musical Event – The Car Man – gewonnen
 2003: Hamburg Shakespeare Prize For The Arts (in der 50-jährigen Verleihungsgeschichte erst der zweite Preisträger aus Fachbereich Tanz, nach Prima Ballerina Margot Fonteyn DBE) – gewonnen
 2007: Theatre Managers Special Award (TMA) – Individual Achievement – For services to Dance Touring and Audience Development – gewonnen
 2010: The British Inspiration Award – Winner in Arts Category – gewonnen
 2013: Dance Film Association ‘Dance in Focus’ Award – ausgezeichnet für „persistence of vision, drive and artistry“ – gewonnen
 2014: The Sir George Monoux Founders Award – Presented at the Dedication Ceremony of The Matthew Bourne Theatre, Monoux College, Walthamstow, London – gewonnen
 2015: Primio Ravenna Festical – Ravenna Festival: Höchste Ehrung (frühere Preisträger: M. L. Rostropovich, Ennio Morricone, Riccardo Muti, Pierre Boulez) – gewonnen
 2015: UK Theatre Award – Outstanding Contribution to British Theatre – gewonnen
 2016: Gene Kelly Legacy Award der Dizzy Feet Foundation – gewonnen
 2016: Critics’ Circle Distinguished Service to Art Award – gewonnen
 2017: Trailblazer in Dance and Theatre Award des International Institute of Dance and Theatre – gewonnen

Weblinks 
 Matthew Bourne, New Adventures

Choreograf
Knight Bachelor
Officer des Order of the British Empire
Ehrendoktor des Royal Conservatoire of Scotland
Ehrendoktor der University of Plymouth
Ehrendoktor der University of Roehampton
Ehrendoktor der Kingston University
Brite
Geboren 1960
Mann